Vintířov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Vintířov (Wintersgrün), Gemeinde im Okres Sokolov
 Vintířov, Ortsteil von Obrataň, Okres Pelhřimov
 Vintířov (Winter(it)z), Ortsteil von Radonice u Kadaně, Okres Chomutov